Дэвид Глен Хармон (, 2 января 1921, Холланд, Манитоба, Канада – 9 марта 2007, Миссиссога, Онтарио, Канада) – бывший канадский хоккеист, защитник. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Монреаль Канадиенс».

Игровая карьера 
Глен Хармон родился в Холланде (Манитоба), где и начал свою хоккейную карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Брендон Элкс». В 1941 году, выступая в клубе «Виннипег Рейнджерс» (МЮХЛ), выиграл Мемориальный кубок, главный трофей юниорской Канадской хоккейной лиги и попал в поле зрения менеджеров «Монреаль Канадиенс».

Сезон 1941/42 и половину следующего сезона Хармон отыграл в фарм-клубе «Канадиенс» команде «Монреаль Сеньор Канадиенс». Начиная с сезона 1943/44 Хармон твёрдый игрок основы «Монреаля» на протяжении восьми сезонов своей карьеры, в течение которой он выиграл с командой два Кубка Стэнли в 1944-м и 1946 годах. В 1951 году Хармон завершил свою карьеру в НХЛ.

Награды и достижения 
 Кубка Стэнли (2): 1944, 1946
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2): 1949, 1950

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Глена Хармона на The Internet Hockey Database
 Биография Глена Хармона на Legends of Hockey
 Профиль Глена Хармона на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ